Příjmení Niemczyk má více nositelů: 

 Karel Niemczyk (1914–2004), československý voják, příslušník výsadku Calcium
 Oskar Niemczyk (1886–1961), německý geodet a geofyzik
 Wiktor Niemczyk (1898–1980), polský luterský farář a mírový aktivista

Podobná příjmení 
 Němčík